Herrarnas individuella mångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes den 1 augusti 2012 mellan 24 gymnaster från totalt 17 nationer. De deltagande kvalificerade sig för mångkampen genom kvaltävlingen - däremot fick maximalt två gymnaster från samma land kvalificera sig, vilket innebar att vissa deltagare inte kvalificerade sig trots att de kom före andra kvalificerade i resultatlistan.

Medaljörer

Resultat

Kval

Final

Referenser